

Patronyme

Biologie 
 Sabal est un genre de la famille des Arecaceae.
Patronyme camerounais